BGL est un sigle qui peut faire référence à :
 bombe guidée laser, une arme ;
 BGL (où BGL signifie bombe guidée laser), une série de bombes guidées par laser fabriquées par la firme Matra ;
 Banque générale du Luxembourg ;
 BGL (Bilodeau, Giguère, Laverdière), un collectif d'artistes de Québec.

BGL est un code qui peut faire référence à :
  ;
 le nouveau lev bulgare, à la suite de la réévaluation de 1962, selon la liste des codes des monnaies ;
 .